Gregorios, česky Řehoř, je řecké vlastní jméno různých osob:
 Řehoř Naziánský, řecký teolog 4. století
 Řehoř z Nyssy, řecký teolog 4. století
 Gregorios Palamas (1296–1359), řecký pravoslavný teolog.

V latinské formě Gregorius:
 Řehoř z Tours, franský historik

Související články 
 Řehoř